Короткая улица:

Россия 
 Короткая — улица во Владивостоке.
 Короткая — улица в Волгограде.
 Короткая — улица в Дудинке.
 Короткая — исчезнувшая улица в Екатеринбурге.
 Короткая — улица в Ижевске.
 Короткая — улица во Пскове.
 Короткая — улица в Сочи.
 Короткая — улица в Энгельсе.

Украина 
 Короткая — улица в Днепре.
 Короткая — улица в Луганске.
 Короткая — улица во Львове.